Vèrtex (geometria), punt comú entre dos costats consecutius d'una figura geomètrica
 Vèrtex (teoria de grafs), unitat fonamental de la qual es formen els grafs
 Vèrtex geodèsic, senyal que indica una posició exacta
 Vèrtex (revista), revista editada per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya